Molekulska formula -{C56H44O13}- se može odnositi na:

 Karazinol B
 Kobofenol A